En démographie, un isolat est une population d'individus que son isolement géographique, social ou culturel contraint à entretenir des relations restreintes et à pratiquer des unions de type endogamique.
 En biologie, un isolat est une espèce ou une population complètement isolée génétiquement du reste du monde.
 En microbiologie et virologie, un isolat est un matériel biologique prélevé sur un organisme ou une population aux fins d'étude et de culture.
 En linguistique, un isolat est une langue qui ne peut être rattachée à une famille de langues.

Voir aussi